est un cheval de course américain des années cinquante.
 Neji Hyûga est un personnage du manga Naruto. 
 Les Neji Rangers sont les doubles maléfiques des Mega Rangers dans la serie Denji Sentai Megaranger.
 Neji est le tire d'un EP du groupe Nisennenmondai.
 Neji Jouini est un arbitre tunisien de football. 
 Aymen Neji est un footballeur tunisien évoluant au poste de défenseur avec le club de l'Olympique de Béja.

 Saïd Néji est un homme d'affaires et une personnalité du football national tunisien.
 Néji est un manga de Kaori Yuki.